Die mazanderanische Wikipedia (mazanderanisch: مازرونی ویکی‌پدیا) ist eine Wikipedia-Version in der iranischen Sprache Mazanderanisch und wurde im Dezember 2006 erstellt.

Die Version hat 13.426 Artikel und etwa 35 aktive Benutzer. Die meisten Benutzer leben im Iran (meist Provinz Mazandaran) oder sind Teil der iranischen Diaspora (v. a. USA und Europa).

Weblinks 

 Mazanderanische Wikipedia
 Mazanderanische Wikipedia-Statistik

Einzelnachweise 

Wikipedia-Sprachversion
Gegründet 2006
Mazandaran